

Patronyme 

 Roger Godement (1921-2016), mathématicien français ;
 François Godement (1949 -), historien français.

Toponyme 

 Le Mesnil-Godement, lieu-dit français du département de l’Eure.

Lien externe 
 

Patronyme normand